Timezgadiouine är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chichaoua och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Timezgadiouine ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Timezgadiouine är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Adrar Mgount,  meter över havet,  km öster om Timezgadiouine. Runt Timezgadiouine är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Timezgadiouine är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Timezgadiouine är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz